Дитвянский сельсовет (белор. Дзітвянскі сельсавет) — административная единица на территории Лидского района Гродненской области Республики Беларусь. Административный центр —  агрогородок Дитва.

История 
Образован 24 апреля 1978 года из части Круповского сельсовета (16 населённых пунктов: Банцевичи, Бельские, Дайнова 1, Дайнова 2, Домейки, Дитва, Заполье, Застенок Бельские, Кульбаки, Мольги, Ропейки, Рыловцы, Хрули, Хутор Янцевичи, Янцевичи, Евсеевичи) в составе Лидского района Гродненской области БССР.

17 марта 2023 года в состав Дитвянского сельсовета включена часть территории упразднённого Круповского сельсовета, с расположенными на ней населёнными пунктами: агрогородок Крупово, деревни Белевичи, Бенкевичи, Бернути, Большие Рексти, Верх-Крупово, Ворнишки, Жирмуны, Кербеди, Козичи, Наркуны, Новицкие, Обрубы, Пурсти, Черники, Шавдюки.

Состав 
Дитвянский сельсовет включает 31 населённый пункт:
 Банцевичи — деревня
 Белевичи — деревн
 Бельские — деревня
 Бенкевичи — деревня
 Бернути — деревня
 Большие Рексти — деревня
 Верх-Крупово — деревня
 Ворнишки — деревня
 Дайнова-1 — деревня
 Дайнова-2 — деревня
 Дитва — агрогородок
 Домейки — деревня
 Жирмуны — деревня
 Евсеевичи — деревня
 Заполье — деревня
 Застенок Бельские — деревня
 Кербеди — деревня
 Козичи — деревня
 Крупово — агрогородок
 Мольги — деревня
 Наркуны — деревня
 Новицкие — деревня
 Обрубы — деревня
 Пурсти — деревня
 Ропейки — деревня
 Рыловцы — деревня
 Хрули — деревня
 Черники — деревня
 Шавдюки — деревня
 Янцевичи — деревня
 Янцевичи — хутор

Примечания

Ссылки 
 Лидский райисполком

Сельсоветы Лидского района